Antonio Ricci – politico italiano, deputato del Regno di Sardegna
 Antonio Ricci – allenatore di calcio a 5 italiano
 Antonio Ricci – autore televisivo italiano
 Antonio Ricci – poeta e scrittore italiano